Тунганистáн, также Дунганистáн (, ) — с 1934 по 1937 год самоуправляющийся регион на юге Синьцзяна.

История 
После падения появившейся в итоге Кумульского Восстания Восточно-Туркестанской Исламской Республики командующий её армией Ма Чжунъин сбегает в СССР. Его преемником стал Ма Хушань. На тот момент власть в Синьцзяне находилась в руках двух сил — армии Шэн Шицая в Урумчи и 36-ой тунганской дивизии в Хотане. В июле 1934 года Ма Хушань получает власть над отдельными частями территории Синьцзяна, южнее Тарима, фактически устанавливает там мусульманское подданство — систему, в которой хорошо проявляются традиционные отношения между китайскоязычными и тюркоязычными мусульманами юга Синьцзяна. И эта территория получает название «Тунганистан».

Ма Хушань установил автократический режим правления и приказал именовать себя Падишахом. Он постоянно подчеркивал свою лояльность к Гоминьдану и действительно считал себя знаменоносцем китайского национализма в Китае, поскольку Шэн Шицая он, как и все дунгане, считал советской марионеткой. Ма Хушань никогда не думал о выходе из Китайской Республики и создание «Тунганистана» как независимого мусульманского государства. Ислам никогда не играл важной роли в жизни Дунганистана, он был лишь символом сопротивления советизации. В 1934-ом Ма Хушань посылает в Нанкин эмиссаров с целью подтвердить свою верность республике и попросить от нее помощь в борьбе против Шицая и СССР. Более того, дунгане были «решительно настроены против Японии», и среди них велась активная пропаганда против Японии.

Полная изоляция сказалась на обстановке народа. Ма Хушань ввел налоги на развитие Тунганистана, по которым, каждый житель должен отдать 90 долларов (180 в случае собственников). Тех, кто отказывались платить, сначала жестоко избивали, а затем кидали в тюрьму до тех пор, пока родственники или друзья не выкупали их за ту же суму, если никто за ним не приходил, то его просто казнили. Но все было бы более менее хорошо, если деньги шли на развитие государства, а не на армию. У людей изымался скот, провиант, личные вещи на пользу армии. Местные уйгуры жестоко эксплуатировались на полях, пока в 1935 году не произошло Тюркско-уйгурское восстание, которое было жестоко подавлено, а его организаторы казнены. Люди начали массово бежать со страны. Сильно пострадало сельское хозяйство, второстепенные отрасли по типу производства шёлка-сырца очень сократилось, производство готового шёлка упало почти до нуля. Остановились работы и на нефритовых шахтах.

Параллельно с этим Ма Хушань начал массовую тренировку и мобилизацию войск для продолжения борьбы с Шэн Шицаем. Планировалось нанести мощный удар по западу в сторону Кашгара. Бежавший Ма Чжунъин обещал вернутся в Синьцзян, чтобы помирить Шэн Шицая и Ма Хушаня, но так и не вернулся.

В середине 1935 года началась гиперинфляция. На тунганском монетном дворе, который был единственным промышленным центром, работающим на полную мощность, в день производилось до 30 тыс. банкнот. Для выплаты жалования солдатам и зарплаты рабочим этого было недостаточно, и директор монетного двора пошел на хитрость. Он выпустил те же 30 тыс. банкнот, но под несуществующим названием «Тирет», что только усугубило ситуацию.

В 1937 году стало понятно, что Тунганистану конец. Уйгуры и тюрки начали массовые бунты, Ма Чжунъин не вернулся, дезертирство достигло космического масштаба, и Ма Хушань отдал приказ о наступлении на западный Синьцзян, но был вскоре разгромлен войсками Шэн Шицая при поддержке СССР. В итоге Синьцзян фактически находился под протекторатом СССР, а на его территории могла спокойно действовать КПК.

Ссылки 
 

Государства в истории Восточного Туркестана
Дунгане